Koloděj je termín, který měl dva původní významy:
 kolář – řemeslník, výrobce dřevěných kol
 hlupák, popleta

příjmení
 Jaroslav Koloděj – český řezbář a výrobce loutek
 Tobiáš Štefek z Koloděj – český šlechtic
 Martin Rotlev z Koloděj – pražský měšťan

fiktivní postavy
 Obr Koloděj – postava divadelní hry Dlouhý, Široký a Krátkozraký od Járy Cimrmana
 Komteska a Koloděj – rozhlasová pohádka z roku 2005, napsal Karel Šiktanc

biologie
 koloděj (hřib) – zkrácené označení pro hřibovitou houbu Boletus luridus
 koloděj (křemenáč) – lidové označení pro křemenáč březový původem z Rakovnicka

názvy sídel
 Koloděje – bývalá obec, nyní katastrální území Prahy tvořící městskou část Praha-Koloděje
 Koloděje nad Lužnicí – vesnice, část města Týn nad Vltavou v okrese České Budějovice

Reference